Patrzyków peut faire référence:

Toponymie
en Pologne
 Patrzyków, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Patrzyków, un village de la voïvodie de Łódź